Логопедическое заключение — диагностическое заключение учителя-логопеда; краткая педагогическая характеристика состояния развития речи ребёнка на период обследования на основе данных объективного квалифицированного логопедического исследования; педагогический аналог медицинского заключения — диагноза.

Речевое заключение преследует две цели:
 1) выполняет свои диагностические функции о состоянии, уровне и особенностях речевого развития ребёнка на период обследования;
 2) является самостоятельным диагностическим заключением учителя-логопеда (логопеда дошкольных школьных и медицинских учреждений).

В логопедическом заключении принято отражать характеристики нарушения речи, а не медицинские названия речевых расстройств.

Логопедическое заключение должно быть «читаемо другим специалистом», то есть понятно любому специалисту-логопеду. Как итог логопедического обследования ребёнка логопедическое заключение записывается в конце «Речевой карты».

Ссылки 
 Галина Градова, Людмила Соловьева. Логопедия 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО. (2022). Россия: ЛитРес. стр.47
 Ю. Покровская, Н. Григоренко. Введение в логопедическую специальность. Логопедическая работа по преодолению нарушений звукопроизношения. (2022). Россия: ЛитРес. стр.30
 Марина Илюк, Галина Волкова. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. (2022). Россия: ЛитРес. стр. 33

См. также 
 Психологическое заключение

Логопедия
Дефектология